„Flyvefisken” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Kongelige Danske Marine:
 „Flyvefisken” – torpedowiec typu Søridderen z początku XX wieku
 „Flyvefisken” (P500) – kuter torpedowy typu Flyvefisken z lat 50. XX wieku
 „Flyvefisken” (P550) – okręt patrolowy typu Flyvefisken z lat 80. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy duńskich okrętów